Wächter der Nacht bezeichnet
 einen Roman der Wächter-Romane von Sergej Lukianenko.
 den Spielfilm Wächter der Nacht – Nochnoi Dozor